Chasselay (Isère) – comune francese
 Chasselay (Rodano) – comune francese